Tatanka est un mot lakota qui signifie « bison ». Ce nom peut désigner :

Personnes 
 Chris Chavis (né en 1965), catcheur amérindien, connu sous le nom de ring de Tatanka.
 Tatanka Yotanka, nom en lakota de Sitting Bull (v.1831-1890), chef de tribu des Lakotas (Sioux).
 Valerio Mascellino (né en 1978), alias DJ Tatanka, disc jockey italien de musique électronique hardstyle.

Œuvres 

 Tatanka, série de bandes dessinées fantastiques.
 Tatanka, film italien de 2011.